GBJ steht für:
 Gemeinnütziges Bildungsjahr
 Jersey (Great Britain Jersey), Kfz-Kennzeichen
 Marie-Galante Airport (IATA-Code), Flughafen auf Marie-Galante, einer der Inseln über dem Winde der Kleinen Antillen in der Karibik

gbj steht für:
 Gutob (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung